Николай Евдокимович Восторгов ( — 1 февраля 1930) — священномученик.

Причислен к лику святых Русской православной церкви в августе 2000 года.

Биография 
Родился  года в селе Никологорский погост Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Евдокима Восторгова; был единственным сыном при трёх сёстрах. Учился во Владимирском духовном училище, но был вынужден оставить обучение. Жил послушником в Спасо-Евфимиевском монастыре. Затем был в Вязниковском, Боголюбском монастырях; келейником и секретарём настоятеля Введенской Островской пустыни. С 1897 года, со времени женитьбы, до 1915 года служил псаломщиком в храме погоста Горицы при озере Никольском в Муромском уезде.

В 1915 году был рукоположён в сан диакона к Спасскому храму соседнего села Дедово. Весной 1927 года рукоположён в сан священника и назначен в храм села Голянищево, а в июне 1928 года был переведён в село Чулково Нижегородской области.

В августе 1929 года арестован в селе Чулково. Был обвинён в том, что «явился организатором общественного беспорядка, который мог бы вылиться в террор над партийно-советскими работниками; руководил сбором подписей, редактировал и писал заявления», он был приговорён к 3 годам концлагерей; был определён в 4-ю роту Соловецкого лагеря особого назначения, но по прибытии в лагерь заболел тифом и 1 февраля 1930 года скончался.

Примечания

Источники 
 Дёгтева О. В. Нижегородские священнослужители — узники Соловков (краткий мартиролог) // «Нижегородская старина». — 2014. — № 39—40. — С. 86.
 Восторгов Николай Евдокимович // Открытая православная энциклопедия «Древо».

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1875 году
Родившиеся в Вязниковском уезде
Умершие в 1930 году
Священномученики
Канонизированные в XXI веке
Святые по алфавиту
Священнослужители, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Персоналии:Боголюбский монастырь
Персоналии:Введенский Островной монастырь